

Малиновське сільське поселення — сільське поселення, Аромашевський район, Тюменська область
 Малиновське сільське поселення — сільське поселення, Кожевниковський район, Томська область
 Малиновське сільське поселення — сільське поселення, Томський район, Томська область